Snäckö kan syfta på:

Finland 

 Snäckö (Geta, Åland), 
 Snäckö (Kumlinge, Åland), 
 Snäckö, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar